Kogaionon, genere di mammifero estinto appartenente all'ordine dei multituberculata
Kogaionon, montagna sacra dei Daci-Geti